Le nom de Guillaume de Saint-Omer peut désigner plusieurs membres de la Maison de Saint-Omer :

 Guillaume Ier de Saint-Omer, châtelain de Saint-Omer
 Guillaume II de Saint-Omer, châtelain de Saint-Omer
 Guillaume III de Saint-Omer, châtelain de Saint-Omer
 Guillaume IV de Saint-Omer (mort en 1191), châtelain de Saint-Omer
 Guillaume V de Saint-Omer (vers 1170–1246), châtelain de Saint-Omer
 Guillaume VI de Saint-Omer, châtelain de Saint-Omer
 Guillaume VII de Saint-Omer, châtelain de Saint-Omer
 Guillaume de Saint-Omer (fils de Nicolas Ier), grand écuyer de Hongrie
 Guillaume de Saint-Omer (fils de Gautier de Tibériade), noble croisé